Résultats détaillés de l’édition 1997 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 25 août au .

Faits marquants 
Lors de l'édition 1997, Patrick Rafter redonne ses titres de gloire au tennis masculin australien, autrefois dominateur. Il devient cette année-là le premier australien à remporter l'US Open depuis John Newcombe en 1973. Son adversaire malheureux en finale est le Britannique Greg Rusedski.

Du côté des femmes, la Suissesse Martina Hingis consolide sa première place mondiale acquise au début de l'année. Elle a disputé les finales des quatre tournois du Grand Chelem de la saison. A l'US Open, sa "victime" est une jeune américaine prometteuse, Venus Williams. Elle réalise ainsi le Petit Chelem, puisqu'elle gagne trois tournois majeurs la même année.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1997 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1997
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1997
Tennis en août 1997
Tennis en septembre 1997